

Озерська сільська рада — сільське поселення, Ілецький район, Оренбурзька область
 Озерська сільська рада — сільське поселення, Тальменський район, Алтайський край

Озерська сільська рада — колишня сільська рада, Волинська область, Ківерцівський район
 Озерська сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Брусилівський район
 Озерська сільська рада — колишня сільська рада, Київська область, Бородянський район
 Озерська сільська рада — колишня сільська рада, Кіровоградська область, Світловодський район
 Озерська сільська рада — колишня сільська рада, Рівненська область, Володимирецький район